Campionatul Mondial de Scrimă pentru juniori din 2013 s-a desfășurat în perioada 9–15 aprilie la Poreč, Croația.

Rezultate

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Referințe
  Rezultate oficiale pe engarde-service.com

2013
2013 în scrimă
Competiții de scrimă în Croația